Населені пункти в Чехії:

 Кийовиці (Опава)
 Кийовиці (Зноймо)